Мрњићи може да се односи на:

 Мрњићи (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација БиХ, БиХ
 Мрњићи (Требиње), насељено мјесто у граду Требиње, Република Српска, БиХ